Arno Gruen – psicologo svizzero
 Bob Gruen – fotografo statunitense
 Erich S. Gruen – storico dell'arte statunitense
 Sara Gruen – scrittrice canadese naturalizzata statunitense
 Victor Gruen – architetto austriaco

Pagine correlate 
Grün